Die Nationalversammlung von Québec (frz. Assemblée nationale du Québec) ist die Legislative der kanadischen Provinz Québec. Sie tagt im Parlamentsgebäude (Hôtel du Parlement) in der Stadt Québec.

Die Nationalversammlung besteht aus 125 Mitgliedern, die in ebenso vielen Wahlkreisen nach dem Mehrheitswahlsystem gewählt werden. Der Anführer der Mehrheitspartei oder der stärksten Partei ist gleichzeitig Premierminister (premier ministre) und steht der als Exekutivrat (conseil exécutif) bezeichneten Regierung vor.

Die drei Hauptaufgaben der Nationalversammlung sind der Erlass neuer Gesetze, das Genehmigen des Staatshaushaltes und die Kontrolle der Regierung.

Geschichte 
Die Nationalversammlung Québecs gehört zu den ältesten noch bestehenden Parlamenten der Welt. Das Verfassungsgesetz von 1791 schuf die Legislativversammlung von Niederkanada, die 1792 ihre Tätigkeit aufnahm. Sie wurde 1841 mit dem Inkrafttreten des Act of Union 1840 aufgelöst, der Nieder- und Oberkanada in eine einzige Kolonie namens Provinz Kanada vereinigte. Der British North America Act teilte die Provinz Kanada in die Provinzen Québec und Ontario.

Die ursprüngliche Legislativversammlung von Niederkanada wurde als Parlament von Québec wieder eingeführt. Dieses bestand ursprünglich aus zwei Kammern, dem Legislativrat (Conseil législatif du Québec) als Oberhaus mit ernannten Mitgliedern und der Legislativversammlung (Assemblée législative du Québec) als Unterhaus mit gewählten Mitgliedern. Die Regierung von Premierminister Jean-Jacques Bertrand verabschiedete im Jahr 1968 das Gesetz 90, mit dem der Legislativrat aufgelöst und die Legislativversammlung in Nationalversammlung umbenannt wurde.

Aktuelle Zusammensetzung 
Letzte Wahl: 3. Oktober 2022. Nach Nachwahl vom 13. März 2023:

Sitzzahlen bei früheren Wahlen 
Die Regierungspartei ist jeweils fett markiert.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

 
Quebec